Gazimağusa (stad), een stad op Cyprus
Gazimağusa (district), een district op Cyprus